

Biologia 
 Vault – struttura proteica cellulare

Altro 
 Autodesk Vault – strumento di gestione dei dati integrato con i prodotti Autodesk, Inventor, AutoCAD e Civil 3D
 FileVault – tecnologia presente nel sistema operativo Mac OS X Tiger e successivi
 La Neuville-Vault – comune francese nella regione dell'Alta Francia
 Masters from the Vault –  dvd filmato della band Emerson, Lake & Palmer
 Svalbard Global Seed Vault – banca dei semi mondiale situata vicino alla cittadina di Longyearbyen, nell'isola norvegese di Spitsbergen
 Vault – bunker sotterranei presenti in tutta la serie Fallout, videogiochi ambientati in un futuro postapocalittico
 Vault - Etichetta discografica statunitense di musica Surf e Psichedelica di Los Angeles, attiva dal 1963 al 1972 (Vault Recording Corporation)

Pagine correlate 
 The Vault